Süßenguth, Süssenguth oder Suessenguth ist der Familienname folgender Personen:
 Arnim Süssenguth (1902–1964), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Georg Süßenguth (1862–1947), deutscher Architekt
 Hans Süssenguth (1913–2002), deutscher Manager
 Heinrich Süßenguth (1819–1871), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Suessenguth (1893–1955), deutscher Botaniker
 Richard Süssenguth (* 1916), deutscher Schauspieler
 Walther Suessenguth (1900–1964), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Süssenguth steht auch für:
 Gebrüder Süssenguth, Ende des 19. Jahrhunderts in Bayern gegründete Puppenmanufaktur mit Sitz in Neustadt